Lírico é um adjetivo que se refere à ênfase no subjetivo, isto é, nos sentimentos, impressões individuais e na alma. 

Pode também se referir a:

 Canto lírico - forma de canto de estilo musical erudito em que a letra é caráter essencial.
 Poesia lírica - forma de poesia que surgiu na Grécia Antiga, e originalmente, era feita para ser cantada ou acompanhada de flauta e lira.